Renn peut faire référence à :

Patronyme 

 Jürgen Renn (1956-), physicien et historien des sciences allemand.
 Katharina Renn (1913-1975), chanteuse et actrice allemande.
 Ludwig Renn (1889-1979), écrivain allemand.
 Samuel Renn (1786-1845), facteur d'orgue anglais.

Divers 
 Procédé Krupp-Renn, un procédé sidérurgique.